O Campeonato Nacional Futsal Feminino de 2015/2016 foi a 3ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol,  É disputada por 16 equipas, em duas fases. O Futebol Clube de Vermoim conquistou o seu 1º Título.

Apuramento Campeão

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Norte

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Sul

Calendário

1ª Fase Zona Norte

Calendário

1ª Fase Zona Sul

Calendário

Campeonato Nacional Português de Futsal Feminino
Futsal de 2015 em Portugal
Futsal de 2016 em Portugal